Холщайн-Итцехое () е графство, създадено през 1261 г. от графство Холщайн. Управлявано е от линия на благородническия род Шауенбург и Холщайн.

Герхард фон Холщайн-Итцехое е единственият регент. След неговата смърт през 1290 Холщайн-Итцехое е разделено между синовете на Герхард на трите графства Холщайн-Пльон, Холщайн-Пинеберг и Холщайн-Рендсбург.

Източници 

 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen: Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.
 genealogy.euweb.cz
 thepeerage.com

Исторически области в Германия
История на Шлезвиг-Холщайн
+
+
Холщайн